Harbor Hills (New York) ;
 Harbor Hills (Ohio) ;

Homonymie de localités aux États-Unis